Staupe (ursprünglich „krampfartiger Anfall, Zuckung, ansteckende Krankheit“) bezeichnet:
 eine gefährliche infektiöse Erkrankung vorwiegend von Hunden, siehe Staupe
 eine Viruserkrankung bei Katzen (Katzenstaupe), siehe Panleukopenie
 eine  Viruserkrankung bei Pferden (Pferdestaupe), siehe Equine Arteritis
 eine Rute zum öffentlichen Auspeitschen beim Stäupen

Staupe ist der Familienname folgender Personen:
 Gisela Staupe (* 1954), deutsche Kuratorin und Ausstellungsmacherin
 Jürgen Staupe (* 1951), deutscher Politiker, Staatssekretär in Sachsen
 Reinhard Staupe (* 1968), deutscher Spieleautor